Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Best in de provincie Noord-Brabant.

Best